Diego de Cárdenas puede referirse a:

 Diego de Cárdenas, gobernador y capitán general de Yucatán de 1621 a 1628.
 Diego de Cárdenas y Herrera, primer marqués de Bacares.
 Diego de Cárdenas y Enríquez, primer duque de Maqueda.